500 — может означать:

 500 — натуральное число между 499 и 501.
 500 год — невисокосный год григорианского календаря.
 500 год до н. э.
 500-е годы до н. э.

В астрономии
 NGC 500 — галактика в созвездии Рыбы.

В кино и театре
 «500 дней лета» — американская романтическая кинокомедия 2009 года.

В музыке
 500 Degreez — третий альбом новоорлеанского рэпера Lil' Wayne 2002 года.
 500 Up — песня канадской рок-группы Sloan 1992 года.
 500 Miles — песня, популярная на фолк-фестивалях США и Европы в 1960-е годы.
 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone

Другое
 «500 дней» — непринятая программа перехода плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику в целях преодоления экономического кризиса 1990 года.
 Fortune Global 500 — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний
 S&P 500 — рейтинг крупнейших компаний США